Ху́всгел (ранее Хубсугульский аймак; ) — аймак в Монголии.

История 
Аймак был образован в 1931 году. До 1933 года его административным центром был Хатгал, затем — город Мурэн.

География 
Площадь аймака составляет .
Хувсгел — самый северный аймак Монголии. Северная граница аймака образует границу между Монголией и Россией. На юго-западе, юге и юго-востоке он граничит с аймаками Завхан, Архангай и Булган. Название аймака происходит от озера Хубсугул. Вокруг озера и на север от него находятся самые крупные лесные массивы в Монголии, являющиеся продолжением южно-сибирской тайги. Живописные окрестности озера Хубсугул, называемого «малым Байкалом», являются одной из целей туризма в Монголии.

Административное деление 
В административном отношении аймак разделён на 23 сомона.

Демография 
По данным переписи населения 2010 года население аймака составляло  человек. Плотность населения — 1,14 чел./км².

Примечания к таблице «Численность населения по годам»

Палеогенетика 
Анализ геномов 22 индивидов из захоронений эпохи поздней бронзы (1380  — 975 лет до н. э.), ассоциированных с археологическим комплексом Deer Stone-Khirigsuur Complex (культура херексуров и оленных камней) показал, что на графике анализа главных компонент (РСА) они более всего близки к образцам из байкальского региона ранней бронзы (могильник Шаманка). Один образец генетически близок к неолитическим охотникам-собирателям из приморской пещеры Чёртовы Ворота. Ещё один образец (ARS026 с мтДНК   C4a1a+195 и Y-ДНК R1a1a1b2a2a-Z2123) генетически близок к индивидам карасукской культуры поздней бронзы. По митохондриальной ДНК большая часть образцов из Хувсгел принадлежит к сибирским гаплогруппам A, B5b1, C4a, D4, D5, G2a и G3a. По Y-ДНК — к гаплогруппе Q1a. Один образец относится к митохондриальной гаплогруппе F2a. По одному образцу относятся к Y-хромосомным гаплогруппам N1a1-M178 и R1a1a1b2a2a-Z2123. У индивидов из Хувсгела не был обнаружен аллель толерантности  к лактозе, то есть они не могли усваивать молоко.

Примечания 

Хувсгел